Saga steht für:

 Saga (Göttin), nordische Göttin der Dichtung
 Saga, literarische Gattung altnordischer Erzählungen, siehe Altnordische Literatur
 Saga (Band), auch SAGA, kanadische Rockband

 Saga (Entwurfsmuster), Softwareentwicklung
 Saga (Einheit), ehemaliges indisches Gold- und Silbergewicht
 Saga (Gattung), Gattung der Laubheuschrecken, bekannteste Art Saga pedo, Große Sägeschrecke
 Saga (Kino) in Kalmar, Schweden
 (1163) Saga,  Asteroid des Hauptgürtels
 Saga, ehemalige französische Automobilmarke, siehe Jean-Louis Baud Automobiles
 Proton Saga, Automodell
 Saga Cruises, Marke des britischen Kreuzfahrtunternehmens Acromas Travel Ltd.
 Saga Linjen, schwedische Reederei
 Saga (Schiff, 1966), ein Fährschiff
 Saga (Schiff, 1981), ein Fährschiff
 Saga 27, ein Bootstyp
 Saga Boats, norwegischer Bootshersteller

Werktitel:
 Saga-System, auch SAGA, deutsches Rollenspielsystem (1985–1991)
 SaGa, japanische Videospiel-Reihe (ab 1988)
 SaGa, Fantasy-Computerspiel (2008)
 Saga (Comic), Comicserie von Brian K. Vaughan und Fiona Staples (ab 2012)

Geografie:
 Saga (Saga), Hauptstadt der Präfektur Saga, Japan
 Saga (Xigazê), Kreis Saga im Regierungsbezirk Xigazê des Autonomen Gebiets Tibet, Volksrepublik China
 Präfektur Saga, Verwaltungseinheit in Japan
 Saga (Niamey), Stadtteil von Niamey in Niger
 Saga (Innlandet), Berg im Fylke Innlandet
 Saga (Troms og Finnmark), Ort im Fylke Troms og Finnmark
 Saga (Vestland), Berg im Fylke Vestland
 Saga (Trøndelag), Berg im Fylke Trøndelag
 Saga (Han), Lehen mit Sitz in Saga, Japan
 Mount Saga, Berg im Viktorialand, Antarktika

Saga ist der Familienname folgender Personen:
 Saga (Familie), japanisches Adelsgeschlecht
 Saga (Sängerin) (* 1975), schwedische Sängerin
 Saga (Tennō) (809–823), 52. Tennō von Japan
 Douk Saga (1974–2006), ivorischer Sänger
 Ippei Saga (* 1980), japanischer Fußballspieler
 Jun’ichi Saga (* 1941), japanischer Autor
 Kōki Saga (* 1983), japanischer Rennfahrer
 Oddvar Saga (1934–2000), norwegischer Skispringer
 Riku Saga (* 1998), japanischer Fußballspieler

SAGA steht für:
 SAGA Unternehmensgruppe, kommunales Wohnungsunternehmen in Hamburg
 Standards und Architekturen für E-Government-Anwendungen
 Swordsmen and Sorcerers’ Guild of America, amerikanische Fantasy-Autoren-Gruppe
 System für Automatisierte Geowissenschaftliche Analysen

Siehe auch:

 Sage (Erzählung)
 Sagas (Begriffsklärung)
 Sagan (Begriffsklärung)

Abkürzung